Баж (фр. Bages) — муниципалитет во Франции в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Восточные Пиренеи.

Население — 3779 человека (2007), площадь департамента — 11,95 км². Плотность населения — 316,23 чел/км².

Муниципалитет расположен на расстоянии около 700 км к югу Парижа, 140 км юго-западнее Монпелье, 140 км юго-западнее Перпиньяна.

География

Демография

Примечания 

Коммуны департамента Восточные Пиренеи